Aardrijkskunde
 Frankrijk
 La Colle-sur-Loup, gemeente in het Franse departement Alpes-Maritimes

 Italië
 Alice Bel Colle, plaats in de Italiaanse regio Piëmont
 Capriano del Colle, plaats in de Italiaanse regio Lombardije
 Colle, plaats in de Italiaanse regio Umbrië
 Colle d'Anchise, plaats in de Italiaanse regio Molise
 Colle Brianza, plaats in de Italiaanse regio Lombardije
 Colle di Buggiano, plaats in de Italiaanse regio Toscane
 Colle San Magno, plaats in de Italiaanse regio Latium
 Colle Sannita, plaats in de Italiaanse regio Campanië
 Colle Santa Lucia, plaats in de Italiaanse regio Veneto
 Colle di Tora, plaats in de Italiaanse regio Latium
 Colle Umberto, plaats in de Italiaanse regio Veneto
 Colle di Val d'Elsa, plaats in de Italiaanse regio Toscane
 Gioia del Colle, plaats in de Italiaanse regio Apulië
 Oltre il Colle, plaats in de Italiaanse regio Lombardije
 Palo del Colle, plaats in de Italiaanse regio Apulië
 San Damiano al Colle, plaats in de Italiaanse regio Lombardije
 Santa Giustina in Colle, plaats in de Italiaanse regio Veneto
 Santeramo in Colle, plaats in de Italiaanse regio Apulië

Geschiedenis
 Slag bij Colle, veldslag in 1269 nabij Colle di Val d'Elsa

Personen met de achternaam Colle
 Alfons Colle, Belgisch syndicalist en politicus
 Denis Colle, Belgisch snowboarder
 Edgar Colle, Belgisch schaker
 Laura del Colle, Argentijns hockeyster
 René Colle, Belgisch politicus en bierbrouwer